Osoby o tym nazwisku:
 Adrianna Jaroszewicz – polska aktorka teatralna i filmowa
 Agnieszka Jaroszewicz – polska koszykarka
 Alfred Jaroszewicz – oficer wywiadu II RP, agent wywiadu sowieckiego, polityk PRL
 Alina Jaroszewicz – polska działaczka społeczna i oświatowa na Białorusi
 Andrzej Jaroszewicz – polski kierowca rajdowy
 Andrzej J. Jaroszewicz – polski operator filmowy
 Antoni Jaroszewicz – polski finansista, przemysłowiec, jeden z najbogatszych Polaków okresu międzywojennego
 Bogdan Jaroszewicz – polski biolog
 Edward Jaroszewicz – polski samorządowiec i związkowiec, prezydent Legnicy
 Florian Jaroszewicz – franciszkanin-reformat, hagiograf i teolog
 Henryk Jaroszewicz – polski językoznawca
 Jan Jaroszewicz – polski architekt
 Jan Jaroszewicz – biskup rzymskokatolicki
 Konstanty Jaroszewicz – misjonarz, ewangelista, prekursor i pionier Kościoła Chrystusowego w Polsce
 Paweł Jaroszewicz – polski perkusista
 Piotr Jaroszewicz – polski polityk, generał dywizji Wojska Polskiego, premier
 Władysław Jaroszewicz – polski urzędnik państwowy, komisarz rządu RP na Miasto Stołeczne Warszawę
 Zofia Jaroszewicz – działaczka ZWM i PPR, publicystka, poetka

Zobacz też:
 Alicja Solska-Jaroszewicz – polska dziennikarka, uczestniczka powstania warszawskiego, podpułkownik
 Alaksandr Jaraszewicz – białoruski polityk, deputowany do parlamentu